Rapinett est un patronyme maltais.

Étymologie 
Son origine est obscure. Il se rapproche du patronyme français Rap(p)inet.

En 1633, on trouve à Malte un certain Lansellot (ou Lancelot) Rapinet, un Français (peut-être un Hospitalier) vivant à La Valette avec son épouse maltaise.
Le nom Rapinett dérive probablement, du nom français Rapinet.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Rapinett, plutôt rare, se rencontre essentiellement en Australie, au sein de la .

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Rapinett est notamment porté par :
  (1843–1912), avocat et homme politique maltais.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 

Patronyme maltais